Braziliaanse volleybalploeg (mannen)
 Braziliaanse volleybalploeg (vrouwen)